Black and White steht für:

 Black & White, ein 2001 erschienenes Computerspiel
 Black & White (Whisky), eine Whiskymarke der Firma Diageo
 Black and White (1999), ein US-amerikanisches Ensemblefilm-Drama von James Toback
 Black & White, Originaltitel von Black & White – Gefährlicher Verdacht, US-amerikanischer Thriller von Yuri Zeltser (1999)
 Black and White (Album), ein Album der britischen Band The Stranglers
 Black & White (Filmreihe), eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Blacked.com